In 1911/12 werd het zeventiende Voetbalkampioenschap van Hamburg-Altona gespeeld, dat georganiseerd werd door de Noord-Duitse voetbalbond. 

Altonaer FC 1893 werd kampioen en plaatste zich voor de Noord-Duitse eindronde. De club versloeg eerst Rostocker FC 1895 en verloor in de halve finale van Eintracht Braunschweig.

Eindstand

Externe links
 Euroleagues
 fussball-historie

Voetbalkampioenschap van Hamburg-Altona
Duits competitievoetbal 1911/12